Турнир «NHK Trophy 2017» — четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2017—2018. Состоялся в крупнейшем японском городе Осака (в четвёртый раз) с 10 по 12 ноября 2017 года. Организатором турнира являлась Японская Ассоциация конькобежного спорта при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду в третьем по населению городе Японии Осака.

Несостоявшиеся участники 
В конце сентября снялся, пытавшийся вернуться в большой спорт, американский одиночник Джошуа Фаррис; его заменил канадец Нам Нгуен. В начале ноября снялся канадский одиночник Патрик Чан, его заменил его же соотечественник Киган Мессинг. За пол недели до старта снялся из-за пневмонии японский одиночник Дайсукэ Мураками, его заменил также соотечественник Кадзуки Томоно. В последний момент израильскую танцевальную пару Изабеллу Тобиас и Илью Ткаченко заменили британские танцоры Пенни Кумс и Николас Бакленд.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

2017 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Ноябрь 2017 года
Спорт в Японии в 2017 году
Международные спортивные соревнования в Осаке